Помпертюза́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монжискар. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31429.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 14 км к юго-востоку от Тулузы.

На северо-востоке коммуны проходит Южный канал.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2023 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1374 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1058 были экономически активными, 316 — неактивными (показатель активности — 77,0 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 1058 активных жителей работали 984 человека (521 мужчина и 463 женщины), безработных было 74 (42 мужчины и 32 женщины). Среди 316 неактивных 143 человека были учениками или студентами, 104 — пенсионерами, 69 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Андрея (XVI век). Исторический памятник с 1973 года
 Голубятня (XVII век). Исторический памятник с 1932 года
 Мост Дем через Южный канал (XVII век). Исторический памятник с 1998 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна